Arte Takasaki () é um clube de futebol japonês, fundado em 1996, com sede em Takasaki.

Suas partidas são disputadas no Takasaki Hamakawa Athletic Stadium, com capacidade para 2.320 espectadores.

Disputa a JFL, correspondente à terceira divisão nipônica.

Elenco 

Clubes de futebol do Japão
Clubes de futebol fundados em 1996